En anglais,  ou   signifie « croisée des chemins » ou « carrefour » et peut désigner :

Littérature

Roman 

 , roman de William Paul Young publié en 2012 ;

 , roman de Chris Grabenstein publié en 2008.

Bande dessinée 

 , manga de Shioko Mizuki publié de 2003 à 2005.

 , comics publié par  de  à .

Cinéma 

 , titre anglais de Routes croisées, film chinois de  sorti en 1937 ;
 , titre original de Carrefours, film américain de Jack Conway sorti en 1942 ;
 , film de Bruce Conner sorti en 1976 ;
 , film américain de Walter Hill sorti en 1986 ;
 , film américain de Tamra Davis sorti en 2002.

Musique

Chanson 
 , titre alternatif de Cross Road Blues, chanson de Robert Johnson sortie en  ;
 , chanson d'Ayumi Hamasaki présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de Mr. Children présente sur l'album  sorti le  ;

Album 
 , album de Bon Jovi sorti le  ;
 , album de Calvin Russell sorti en  ;
 , album de Masami Okui sorti le  ;
 , album de Ry Cooder, Steve Vai et  sorti en , bande originale de  ;
 Crossroads, album d'Eric Clapton sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Sylver sorti en  ;
 , album de Tracy Chapman sorti le  ;
 Crossroads, album de Guy Bélanger sorti le 31 août 2010 ;

Autres 
 Crossroads Guitar Festival, festival de musique créé par Eric Clapton en 1999.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Épisode 

 , titre original de La Croisée des chemins,  de la 1 saison de Frères d'armes () ;
 , titre original de Croisements : ,  et  de la  de  ;
 , titre original du Jour de notre mariage,  de la 1 saison de Jericho ;
 , titre original de Destins croisés,  de la  de .

Toponyme 

 Crossroads : une communauté du comté de Baldwin dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.
 Cross Roads, un borough du comté de York, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 Crossroads (Kruispad en afrikaans), un township d'Afrique du Sud

Autres 

 CROSSroadS; magazine mensuel français de rock qui a fusionné fin 2004 avec le magazine de cinéma Brazil ;
 Crossroads Arena, ancien nom de la salle omnisports de Buffalo (État de New York), actuellement appelée First Niagara Center ;
 Crossroads Mall, centre commercial situé dans le sud d'Oklahoma City en Oklahoma (États-Unis) ;
 Crossroads of Time, épisode du jeu vidéo d'action et d'aventure Star Trek : Deep Space Nine (1995) ;
 Opération Crossroads, série d'essais nucléaires réalisés en 1946.

Homonymie de titre